Baiyu bezeichnet:

 Baiyu (Jigzhi) (白玉乡), Gemeinde im Kreis Jigzhi der Provinz Qinghai, Volksrepublik China
 Baiyu (Suining) (白玉乡), Gemeinde im Kreis Suining der Provinz Hunan, Volksrepublik China
 Baiyu (Sängerin) (* 1983), chinesisch-amerikanische Sängerin

siehe auch
 Baiyü